Stor-Herrsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stor-Herrsjön (Junsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (1,21 km²)
Stor-Herrsjön (Ytterlännäs socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun,  (46,8 ha)

Se även
Herrsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn